Rainow ist der Familienname folgender Personen:

 Bogomil Rainow (1919–2007), bulgarischer Schriftsteller
 Nikolai Rainow (1889–1954), bulgarischer Schriftsteller